Фермана:

 Фермана — историческое графство на северо-западе Ирландии. 
 Фермана — район Северной Ирландии в графстве Фермана.